Gärtnertod steht für:
 Dolden-Milchstern, wegen der hohen Giftigkeit der Zwiebeln
 Orangefarbener Milchstern, wegen der langandauernden Blüte